Calomarde peut faire référence à :
Calomarde, une commune d'Espagne, dans la communauté autonome d'Aragon ;
Francisco Tadeo Calomarde (1773 - 1842), noble et homme d'État espagnol.